Екатери́на Алексе́ева:
 Алексеева, Екатерина Викторовна (1914—1985) — зоотехник колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алексеева, Екатерина Иосифовна (род. 1962) — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.
 Алексеева, Екатерина Николаевна (1899—1988) — певица (сопрано), артистка Большого театра.